einen starken, schnellen Kursgewinn an der Börse, siehe Bullen- und Bärenmarkt#Kurzfristige Marktbewegungen
 Rally (Fernsehserie), italienische Fernsehserie
 Automobiles Rally, ehemalige französische Automarke
 Morane-Saulnier Rallye, französisches Kleinflugzeug

Siehe auch:
 Ralli